Nashua heißen folgende Orte:

in Australien:
 Nashua (New South Wales)

in den Vereinigten Staaten:
 Nashua (Florida)
 Nashua (Iowa), im Chickasaw und im Floyd County
 Nashua (Kalifornien), im Monterey County
 Nashua (Minnesota), im Wilkin County
 Nashua (Missouri), im Clay County
 Nashua (Montana), im Valley County
 Nashua (New Hampshire), im Hillsborough County
 Nashua (Pennsylvania)

Fließgewässer:
 der Nashua River, Nebenfluss des Merrimack River in Massachusetts und New Hampshire, USA